Storåkers kan syfta på:
 Anna Storåkers – en svensk företagsledare
 Anna Storåkers – en svensk musikindustriperson (bandbokare)
 Johan Storåkers – en svensk professionell pokerspelare 
Johan Storåkers, ordförande i Svenska Friidrottsförbundet och kultur- och fritidskommunalråd i Sundbybergs stad
 Michael Storåkers – en svensk företagsledare
 Nicklas Storåkers – en svensk företagsledare
 McCann Stockholm – en svensk reklambyrå som före 2012 hette Storåkers McCann

Se även 
 Storåker – en blivande stadsdel i Esbo stad i Finland